Лекеитио има више значења:

 Лекеитио (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лекеитио, Виктор Андаљ (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лекеитио (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику